Puchar Świata w Östersund odbył się w dniach 3-7 grudnia 2008. Rozegrane zostały po 3 konkurencje biathlonowe z podziałem na mężczyzn i kobiety.

Biegi indywidualne - 3.12.2008, 4.12.2008

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 120 zawodników. Na starcie wycofał się  Simon Eder, a dwóch zawodników nie ukończyło trasy. Byli to  Vasja Rupnik i  Károly Gombos. Wszystkie strzały trafione uzyskali  Daniel Graf (23. miejsce) i  Ołeh Bereżny (41. miejsce). Najlepszy czas biegu uzyskał  Tomasz Sikora (12. miejsce)Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszone zostały 104 zawodniczki. Na starcie wycofały się  Agnieszka Grzybek,  Sarah Murphy i  Nina Klenowska, a trasy nie ukończyła  Mari Laukkanen. Wszystkie strzały trafione uzyskały  Helena Jonsson (1. miejsce),  Oksana Chwostenko (5. miejsce) i  Ludmiła Ananko (19. miejsce). Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sprint - 6.12.2008

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 120 zawodników. Na starcie wycofali się  Andreas Birnbacher i  Kaspars Dumbris. Nikt nie wycofał się w trakcie wyścigu. Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 106 zawodniczek. Na starcie wycofała się  Ludmiła Ananko. Żadna z uczestniczek nie wycofała się w trakcie wyścigu.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach

Biegi na dochodzenie - 7.12.2008

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 60 zawodników. Na starcie wycofał się  Julian Eberhard. Żaden z uczestników nie wycofał się w trakcie wyścigu.Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do konkursu zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Zina Kocher i  Jelena Chrustalowa. Nikt nie wycofał się w trakcie wyścigu.Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodniczek

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Puchar Świata w biathlonie 2008/2009
2008 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund